Paul Davis (n. 1948), cantautore statunitense
 Paul Vincent Davis (n. 1961), calciatore inglese
 Paul Russell Davis (n. 1984), cestista statunitense